Glitch puede referirse a las siguientes series televisivas:
 Glitch, serie australiana de 2015.
 Glitch, serie surcoreana de 2022.